Ivendorf bezeichnet:

Ivendorf (Hohenfelde), einen Ortsteil der Gemeinde Hohenfelde im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
Ivendorf (Travemünde), einen Stadtbezirk des Lübecker Stadtteils Travemünde in Schleswig-Holstein